El topónimo Ukiah puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Ukiah, una ciudad en el estado de California;
 Ukiah, un área micropolitana centrada en la localidad anterior; o
 Ukiah, una ciudad en el estado de Oregón.